
Termin -{LPH}- ima više značenja.

 Proopiomelanokortin, intermedijarni peptid kortikotropina
 β-lipotropin, hormon